La tamburina (The Little Drummer Girl) – romanzo di John le Carré del 1983
 La tamburina (The Little Drummer Girl) – film del 1984 diretto da George Roy Hill
 La tamburina (The Little Drummer Girl) – miniserie televisiva del 2018 diretta da Park Chan-wook